Arachnidium är ett släkte av mossdjur som beskrevs av Walter Douglas Hincks 1859. Arachnidium ingår i familjen Arachnidiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Mossdjur
Arachnidium